"Pérsico" pode significar:
 Persico Dosimo, comuna italiana da Lombardia
 Zelo Buon Persico, comuna italiana da Lombardia
 Golfo Pérsico
 Pérsico, natural da Pérsia

Desambiguações de topônimos